Romanze steht für:

 Romanze (Literatur), eine lyrisch-epische Verserzählung
 Romanze (Musik), ein lyrisch-romantisches Musikstück ohne festgelegte Formprinzipien
 Romanze (Film), Titel eines US-amerikanischen Films aus dem Jahr 1930
 eine romantische Beziehung, siehe Liebesbeziehung

Siehe auch:

 Romance